Sai Baba (pers. sai „Heiliger“, Hindi Baba „Vater und Mutter“) ist der Titel folgender Personen:

 Sai Baba (Shirdi) (um 1838 oder 1856–1918), indischer Fakir und Guru
 Sathya Sai Baba (1926–2011), indischer Guru, der sich als Inkarnation des Shirdi Sai Baba ausgab